Poelchau ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Poelchau (1845–1919), deutschbaltischer Historiker
 Dorothee Poelchau (1902–1977), deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, Gerechte unter den Völkern
 Georg Poelchau (1773–1836), deutsch-baltischer Musiker, Privatgelehrter und Musikaliensammler
 Gustav Poelchau (1829–1897), deutsch-baltischer Arzt und Lehrer   
 Harald Poelchau (Jurist) (1857–1938), Hamburger Rechtsanwalt
 Harald Poelchau (1903–1972), Gefängnispfarrer im Widerstand gegen das NS-Regime
 Hermann Poelchau (1817–1912), Hamburger Jurist und Abgeordneter
 Michael Poelchau (1943–2017), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Nina Poelchau (* 1962), deutsche Journalistin
 Peter August Poelchau (1803–1874), deutsch-baltischer Theologe und Bischof
 Peter Harald Poelchau (1870–1945), deutsch-baltischer Theologe und Bischof der deutschen evangelischen Gemeinden Lettlands 
 Warner Poelchau (1852–1922), Kaufmann und Politiker